Étreinte peut faire référence à :

Général 

 une étreinte, action consistant à serrer quelque chose de façon étroite.

Filmographie 

Étreindre est un nom de film notamment porté par :
 Le Pied qui étreint, film français de 1916 ;
 L'Étreinte, film franco-belge de 1969 ;
 L'Étreinte, film français sorti en 2020 ;
 Ultime étreinte, téléfilm américain de 1992 ;
 L'Étreinte du vampire, film américain de 1995 ;
 Étreintes brisées, film espagnol de 2009 ;
 L'Étreinte du serpent, film colombo-argentino-vénézuélien de 2015.

Discographie 

Étreindre est un nom d'album notamment porté par :
 L'Étreinte, album de Miossec de 2006 ;
 Étreintes, album de La Bergère de 2014.

Autres 

 L'Étreinte (couple d'amoureux II), tableau d'Egon Schiele de 1917 ;
 l'étreinte fatale, phénomène survenant en programmation concurrente.